Kirjat Chajjim (stacja kolejowa)
 Kirjat Chajjim (dzielnica) w Hajfie